Risano (ital.) steht für:

 Risano (Friaul-Julisch Venetien), Ortschaft in der Gemeinde Pavia di Udine, Region Friaul-Julisch Venetien 
 Risan, Ortschaft an der Boka Kotorska, Montenegro
 Rižana (Fluss), ein kleiner Fluss bei Koper in Istrien